Cupa Ungariei () este competiția de cupă fotbalistică a Ungariei. Ea a fost înființată în 1910 și este gestionată de Federația Maghiară de Fotbal.

Finale

Note
Note 1: Ferencváros nu a jucat
Note 2: Finala pentru 1956 s-a jucat în 1958
Note 3: Final 4 in group-format

Performanță după club  

 The bolded teams are currently playing in the 2013-14 season of the Hungarian League.

Note
Note 1: includes MTK, MTK-VM, Hungária and Bástya
Note 2: includes Újpesti Dózsa and Újpesti TE
Note 3: includes Kispesti AC and Kispest-Honvéd
Note 4: includes Vasas ETO Gyõr and Rába Vasas ETO Gyõr
Note 5: includes FC Fehérvár and Videoton FC
Note 6: includes Pécsi MFC

După regiune 

 The bolded teams are currently playing in the 2013-14 season of the Hungarian League.

Stadioane

Note

Legături externe
Hungary - List of Cup Finals, RSSSF.com

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Ungaria